Wiederschwing ist der Name folgender Orte:

 Wiederschwing (Gemeinde Stockenboi), Ortschaft und Katastralgemeinde von Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Wiederschwing (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten